Tielsch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Robert Tielsch (1815–1882), schlesischer Bankkaufmann und Porzellanhersteller
 Elfriede Walesca Tielsch (1910–1993), deutsche Philosophin
 Ilse Tielsch (1929–2023), österreichische Schriftstellerin
 Jördis Tielsch (* 1995), deutsche Sängerin und Geigerin
 Thomas Tielsch (* 1953), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Carl Tielsch, schlesische Porzellanmanufaktur.